Војни адвокати је Америчка правна драма са нагласком на војни жанр коју је створио Доналд П. Белисарио. Због лоше гледаности НБЦ је укинуо серију после прве сезоне, а противничка мрежа ЦБС је покренула другу сезону као међусезону 1997. године. Након што се гледаност побољшала ЦБС је серију продуживао још осам пута. Из серије "Војни адвокати" је настала серија "МЗИС", а из ње "МЗИС: Лос Анђелес" и "МЗИС: Нови Орлеанс".

Серија САГ броји 10 сезона и 227 епизода.

Преглед

Епизоде

1. сезона (1995-96) 

Дејвид Џејмс Елиот, Андреа Паркер и Тери О’Квин улазе у главну поставу у епизоди "Нови живот (1. део)". Андреа Паркер и Тери О’Квин напуштају главну поставу у епизоди "Нови живот (2. део)", а њу је заменила Трејси Нидам у остатку сезоне. Андреа Паркер се касније епизодно појавила у епизодама "Бекство из затвора" и "АРЕС", док се Тери О’Квин епизодно појавио у епизоди "Одбрамбена акција".
{| class="wikitable plainrowheaders"  style="width:100%; background:#fff;"
|- style="color:white"
! style="background:#629290;"| Бр. усерији
! style="background:#629290;"| Бр. усезони
! style="background:#629290;"| Наслов
! style="background:#629290;"| Редитељ
! style="background:#629290;"| Сценариста
! style="background:#629290;"| Премијерно емитовање
|-

|}

2. сезона (1997) 

Кетрин Бел је заменила Трејси Нидам у епизоди "Ми људи". Патрик Лаборто и Џон М. Џексон, који су се појављивали епизодно у претходној сезони, су унапређени у главну поставу.
{| class="wikitable plainrowheaders"  style="width:100%; background:#fff;"
|- style="color:white"
! style="background:#474206;"| Бр. усерији
! style="background:#474206;"| Бр. усезони
! style="background:#474206;"| Наслов
! style="background:#474206;"| Редитељ
! style="background:#474206;"| Сценариста
! style="background:#474206;"| Премијерно емитовање
|-

|}

3. сезона (1997-98) 

{| class="wikitable plainrowheaders"  style="width:100%; background:#fff;"
|- style="color:white"
! style="background:#737372;"| Бр. усерији
! style="background:#737372;"| Бр. усезони
! style="background:#737372;"| Наслов
! style="background:#737372;"| Редитељ
! style="background:#737372;"| Сценарио
! style="background:#737372;"| Премијерно емитовање
|-

|}

4. сезона (1998-99) 

{| class="wikitable plainrowheaders"  style="width:100%; background:#fff;"
|- style="color:white"
! style="background:#0E826F;"| Бр. усерији
! style="background:#0E826F;"| Бр. усезони
! style="background:#0E826F;"| Наслов
! style="background:#0E826F;"| Редитељ
! style="background:#0E826F;"| Сценариста
! style="background:#0E826F;"| Премијерно емитовање
|-

|}

5. сезона (1999-00) 

{| class="wikitable plainrowheaders"  style="width:100%; background:#fff;"
|- style="color:white"
! style="background:#6F7582;"| Бр. усерији
! style="background:#6F7582;"| Бр. усезони
! style="background:#6F7582;"| Наслов
! style="background:#6F7582;"| Редитељ
! style="background:#6F7582;"| Сценариста
! style="background:#6F7582;"| Премијерно емитовање
|-

|}

6. сезона (2000-01) 

{| class="wikitable plainrowheaders"  style="width:100%; background:#fff;"
|- style="color:white"
! style="background:#C26B13;"| Бр. усерији
! style="background:#C26B13;"| Бр. усезони
! style="background:#C26B13;"| Наслов
! style="background:#C26B13;"| Редитељ
! style="background:#C26B13;"| Сценариста
! style="background:#C26B13;"| Премијерно емитовање
|-

|}

7. сезона (2001-02) 

{| class="wikitable plainrowheaders"  style="width:100%; background:#fff;"
|- style="color:white"
! style="background:#294D73;"| Бр. усерији
! style="background:#294D73;"| Бр. усезони
! style="background:#294D73;"| Наслов
! style="background:#294D73;"| Редитељ
! style="background:#294D73;"| Сценариста
! style="background:#294D73;"| Премијерно емитовање
|-

|}

8. сезона (2002-03) 

{| class="wikitable plainrowheaders"  style="width:100%; background:#fff;"
|- style="color:white"
! style="background:#7A5063;"| Бр. усерији
! style="background:#7A5063;"| Бр. усезони
! style="background:#7A5063;"| Наслов
! style="background:#7A5063;"| Редитељ
! style="background:#7A5063;"| Сценариста
! style="background:#7A5063;"| Премијерно емитовање
|-

|}

9. сезона (2003-04) 

Џон М. Џексон је напустио главну поставу на крају сезоне.
{| class="wikitable plainrowheaders"  style="width:100%; background:#fff;"
|- style="color:white"
! style="background:#B6B8AE;"| Бр. усерији
! style="background:#B6B8AE;"| Бр. усезони
! style="background:#B6B8AE;"| Наслов
! style="background:#B6B8AE;"| Редитељ
! style="background:#B6B8AE;"| Сценариста
! style="background:#B6B8AE;"| Премијерно емитовање
|-

|}

10. сезона (2004-05) 

Скот Лоренс је заменио Џона М. Џексона у епизоди "Пад и одлазак (2. део)". Зои Меклилан, која се епизодно појављивала у претходне три сезоне је унапређена у главну поставу.
{| class="wikitable plainrowheaders"  style="width:100%; background:#fff;"
|- style="color:white"
! style="background:#6A8B9C;"| Бр. усерији
! style="background:#6A8B9C;"| Бр. усезони
! style="background:#6A8B9C;"| Наслов
! style="background:#6A8B9C;"| Редитељ
! style="background:#6A8B9C;"| Сценариста
! style="background:#6A8B9C;"| Премијерно емитовање
|-

|}

Извори 

Војни адвокати